Міста Мозамбіку — список найбільших населених пунктів держави Мозамбік. У формі таблиці наведено десять найбільших міст держави. Нижче наведено основні міста Мозамбіку. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, у Мозамбіку є 35 міст з чисельністю населення понад 24 000 осіб.

Найбільші міста

Географічне розташування найбільших міст

Список міст Мозамбіку

Джерела

Посилання 

 

 
Мозамбік
Списки:Мозамбік